Bulgarien er en af de 14 nationer, som deltog i de første moderne olympiske lege under sommer-OL 1896 i Athen. De deltog med en gymnast, Charles Champaud, som egentlig var schweizisk statsborger bosat i Bulgariens hovedstad Sofia. Flere kilder er derfor uenige, om han skal regnes som deltager for Schweiz eller for Bulgarien. Næste gang Bulgarien deltog var under sommer-OL 1924 i Paris, og landet har siden deltaget i alle sommerlege undtaget 1932 i Los Angeles, 1948 i London og 1984 i Los Angeles.

Bulgarien deltog første gang i vinterlege under vinter-OL 1936 i Garmisch-Partenkirchen og har siden deltaget i samtlige vinterlege.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Bulgariens OL-statistik  på Sports-reference.com

Bulgarien ved sommer-OL
Bulgarien ved vinter-OL
OL